

Geografia 
 Choroń – comune situato nel distretto di Poraj, in Polonia

Persone 
 Alexandre-Étienne Choron (1772-1834) – musicologo e pedagogista francese
 Alexandre Étienne Choron (cuoco) (1837-1924) – cuoco francese
 Marie Pierre Gabriel Étienne Choron (1811-1891) – politico francese
 Maurice Choron (1911-1942) – aviatore francese